Vatra ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Vatra (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Vatra (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Vatra Dornei, Stadt im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Vatra (Chișinău), Stadt in der Region Chișinău

Vatra ist auch der Name 
 einer albanischen patriotischen Vereinigung, siehe Vatra (Vereinigung)
 einer kroatischen Rockband, siehe Vatra (Band)